Corallium är ett släkte av koralldjur. Corallium ingår i familjen Coralliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Corallium